Chirchir ist der Familienname folgender Personen:

 Anderson Chirchir (* 1989), kenianischer Langstreckenläufer
 Cornelius Chirchir (* 1983), kenianischer Mittelstreckenläufer
 David Maiyo Chirchir (* 1976), kenianischer Marathonläufer
 Gideon Chirchir (* 1966), kenianischer Langstreckenläufer
 Henry Kipsigei Chirchir (* 1985), kenianischer Marathonläufer
 Jafred Chirchir Kipchumba (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Moses Chirchir, Geburtsname von Salem Amer al-Badri (* 1985), kenianisch-katarischer Mittelstreckenläufer
 Philip Chirchir (* 1968), kenianischer Marathonläufer
 Selina Chirchir (* 1968), kenianische Mittelstreckenläuferin
 William Chirchir (* 1979), kenianischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Jepchirchir
 Kipchirchir